Tarpaulin Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Tarpaulin Creek (Avoca River), Nebenfluss des Avoca River (Murray River) in Victoria
 Tarpaulin Creek (Western River), Nebenfluss des Western River in Queensland